Вадим Сергеевич Раков (родился 9 января 2005) — российский футболист, нападающий клуба «Локомотив» Москва.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии московского клуба «Локомотив». 13 августа 2022 года дебютировал в основном составе «Локомотива» в матче российской Премьер-лиги против самарского клуба «Крылья Советов», став первым игроком 2005 года рождения в РПЛ.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Локомотив» Москва
 Профиль футболиста на официальном сайте российской Премьер-лиги

Футболисты России
Игроки ФК «Локомотив» Москва